Frankenreuth ist der Ortsname von

 Frankenreuth (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Frankenreuth (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Frankenreuth (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Frankenreith
 Frankenreute